Ел Клаво има више значења:

 Ел Клаво (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Клаво (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику